Midnight blue, le nom en anglais de la couleur bleu nuit.

Midnight blue peut aussi faire référence :
 , un show télévisé sur le thème de la sexualité à New York, créé par Al Goldstein
 Midnight Blue ou Aura, un fromage bleu finlandais
 , une ceinture de dan dans certains arts martiaux coréens
 Midnight Blue, un film de 1997 avec dans le rôle principal Damian Chapa
 gélatine Midnight blue, un gel bleu foncé utilisé pour simuler le reflet de la Lune

Musique 
 Midnight Blue, un album du guitariste Kenny Burrell
 Midnight Blue, album de Louise Tucker
 Midnight Blue, chanson de Louise Tucker, extraite de cet album
 Midnight Blue, une chanson de Nanase Aikawa
 , chanson de Lou Gramm
 , chanson de Melissa Manchester
 Midnight Blue, un album de Twiggy
 Midnight Blue, une chanson d'Electric Light Orchestra de l'album Discovery
 Midnight Blue, une chanson d'Enya, une face B du simple 
 Midnight Blue, une chanson d'Alkaline Trio provenant de leur album de 2013 
 Midnight Blue, un groupe de pop rock des années 1980 avec le chanteur Doogie White
 Midnight Blue, un groupe de soul des années 1980 originaire de Columbia en Caroline du Sud

Notes et références 

Homonymie